Дом восковых фигур (фильм, 1953) (англ. House of Wax) — американский фильм ужасов 1953 года. Ремейк фильма 1933 года «Тайна музея восковых фигур».
 Дом восковых фигур (фильм, 2005) (англ. House of Wax) — американо-австралийский фильм ужасов режиссёра Жауме Кольет-Серры 2005 года.

См. также 
 Музей восковых фигур (значения)
 Кабинет восковых фигур (фильм)